

Patronyme 
Hoffman est un nom de famille courant de langue allemande. Le patronyme se forme vers le  à partir de l'allemand Hof, et désigne le fermier.

Il est porté par (ordre alphabétique) :
 Abbie Hoffman (1936-1989), activiste américain ;
 Alan Hoffman (1924-2021), mathématicien américain ;
 Alice Hoffman (1952-), romancière américaine ;
 Antony Hoffman, réalisateur, scénariste et journaliste sud-africain ;
 Basil Hoffman (1938-2021), acteur américain ;
 Bernard Willem Hoffman (1758-1816), homme politique néerlandais ;
 Ben Hoffman (1983-), triathlète américain ;
 Brad Hoffman (1953-), basketteur américain ;
 Cooper Hoffman (2003-), acteur américain et fils de Philip Seymour Hoffman ;
 Danièle Hoffman-Rispal (1951-), femme politique française ;
 Dorothy Hoffman (1915-1996), ingénieure chimiste américaine ;
 Dustin Hoffman (1937-), acteur américain ;
 Ebony Hoffman (1982-), joueuse de basket-ball américaine ;
 Eva Hoffman (1945- ), écrivain américaine ;
 Gordy Hoffman (1964- ), scénariste américain et frère de Philip Seymour Hoffman ;
 Harry Hoffman (1871-1964), peintre américain ;
 Herman Hoffman (1909-1989), réalisateur, scénariste et producteur américain ;
 Irwin Hoffman (1924-2018), chef d'orchestre américain ;
 Jeffrey A. Hoffman (1944-), astronaute américain ;
 Jennifer Hoffman (1980-), actrice et présentatrice néerlandaise ;
 Jim Hoffman, informaticien américain ;
 Karla Hoffman, mathématicienne américaine ;
 Lauren Hoffman (1977-), auteure-compositrice-interprète américaine ;
 Lucien Hoffman (1891-1951), sculpteur belge ;
 Malvina Hoffman (1885 ou 1887-1966), sculptrice américaine
 Marjon Hoffman, (1971-), écrivaine et femme de lettres néerlandaise ;
 Mary Hoffman (1945-), écrivain britannique ;
 Melchior Hoffman (1495?-1533), prédicateur anabaptiste allemand ;
 Michael Hoffman (1956-), réalisateur américain ;
 Michael Hoffman (1989-), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Michael A. Hoffman (1954-), essayiste américain ;
 Noah Hoffman (1989-), fondeur américain ;
 Omer Hoffman, gymnaste belge ;
 Otto Hoffman (1879-1944), acteur américain ;
 Paul Hoffman (1953-), romancier anglais ;
 Paul Hofmann (1960-), écrivain scientifique américain ;
 Paul F. Hoffman (1941-), géologue canadien ;
 Philip Seymour Hoffman (1967-2014), acteur et réalisateur américain ;
 Renaud Hoffman (1895-1952), réalisateur américain ;  
 Rick Hoffman (1970-), acteur américain ;
 Slimane Hoffman (1922-1992), homme politique algérien ;
 Tristan Hoffman (1970-), directeur sportif et cycliste néerlandais ;
 .

Toponyme 

 Hoffman (Illinois), village de l'Illinois ;
 Hoffman Estates, village de l'Illinois ;
 Hoffman (Minnesota), ville du Minnesota ;
 Hoffman (Caroline du Nord), ville de Caroline du Nord ;
 Hoffman (Oklahoma), ville de l'Oklahoma.

Œuvres 

 Hoffman, film britannique réalisé par Alvin Rakoff, sorti en 1970. 

Homonymie de localités aux États-Unis